Malteserkreuz steht für

 Malteserkreuz, ein christliches Symbol
 eine Pflanze aus der Familie der Nelkengewächse, siehe Lychnis chalcedonica
 eine Bauform von Autobahnknoten, siehe Malteserkreuz (Knotenpunkt)
 einen 10 Meter hohen Felsblock in den Zederbergen, Südafrika
 Malteserkreuz Aquavit, eine Spirituosenmarke
 Malteserkreuzgetriebe, in der Form einem Malteserkreuz ähnelndes Teil am Filmprojektor zur ruckweisen Fortbewegung des Films